Die Abkürzung BTA steht für:
 Bekleidungstechnischer Assistent
 Berliner Tonfilm Amateure
 betriebstechnische Anlage
 Biblisch-Theologische Akademie des Forum Wiedenest
 Biologisch-Technischer Assistent
 Biotechnische Abfallverwertung GmbH & Co KG, heute BTA International GmbH
 Bistumsarchiv
 Blasentumor Antigen
 Bluetooth-Adresse
 Boring and Trepanning Association
 British Tourist Authority
 Polybutylenadipat-terephthalat (PBAT), ein biologisch abbaubares Copolyester aus 1,4-Butandiol, Terephthalsäure und Adipinsäure
 BTA-6, ein russisches Großteleskop
 Bulgarische Telegraphen-Agentur, eine bulgarische Nachrichtenagentur
 BTA Bank, eine der größten Banken Kasachstans, früher unter dem Namen Bank TuranAlem JSC firmierend
 BTA Building Technology Austria, Messe für Gebäudetechnik und integrale Planung in der Messe Wien

BTA